Bonfanti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Bonfanti (1917–2001), italienischer Maler
 Antoine Bonfanti (1929–2006), französischer Toningenieur
 Aquilino Bonfanti (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Carlo Bonfanti (1875–??), italienischer Wasserspringer
 Christian Bonfanti (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Elena Maria Bonfanti (* 1988), italienische Leichtathletin
 Giovanni Bonfanti, Pseudonym des Film-Autorenkollektives um Bernardo Bertolucci und Pier Paolo Pasolini
 Luigia Bonfanti (1907–1973), italienische Sprinterin
 Marcus Bonfanti, britischer Bluesrock-Gitarrist, Sänger und Songwriter
 Marie Bonfanti (19. Jahrhundert), US-amerikanische Balletttänzerin
 Monica Bonfanti (* 1970), Schweizer Polizistin
 Santi Bonfanti (* 1959), italienischer Brigadegeneral
 Stefano Bonfanti (1910–2005), italienischer Dichter und Literat